Mihály Horváth se poate referi la unul din următorii:

 Mihály Horváth (secolul al XVIII-lea), preot catolic maghiar, elev al Collegium Germanicum Hungaricum din 1720
 Mihály Horváth (1711–1752), călugăr piarist maghiar
 Mihály Horváth (1728–1810), preot iezuit, doctor în teologie și profesor universitar maghiar
 Mihály Horváth (1733–1784), preot iezuit, doctor în teologie și director al Academiei de Drept
 Mihály Horváth (1808–1892), pastor reformat maghiar
 Mihály Horváth (1809–1878), istoric, episcop, om politic cultural și ministru maghiar, membru al Academiei Maghiare de Științe
 Mihály Horváth (1868–1938), medic specialist ortoped, profesor universitar, medic al spitalului public și consilier principal de sănătate
 Mihály Horváth (1897–1974), actor, pilot și meteorolog maghiar
 Mihály Horváth (1903–1984), dirijor, compozitor, profesor de muzică, organist și pianist maghiar
 Mihály Horváth (1934), jurnalist și redactor maghiar